Crosse steht für:

 Crosse, einen anatomischen Begriff
 Crosse-Passage, Meerenge vor der Westküste der Antarktischen Halbinsel 

Crosse ist der Familienname folgender Personen:
 Andrew Crosse (1784–1855), britischer Naturforscher
 Damien Crosse (* 1982), US-amerikanischer Pornodarsteller
 Hippolyte Crosse (1826–1898), französischer Conchologe
 Rupert Crosse (1927–1973), britischer Schauspieler
 Simon Crosse (1930–2021), britischer Ruderer

Siehe auch:
 La Crosse
 Lacrosse (Begriffsklärung)
 Cross
 Kross
 Gross